Solnado ist der Familienname folgender Personen:

 Mikkel Solnado (* 1975), portugiesischer Pop-Sänger
 Raul Solnado (1929–2009), portugiesischer Komiker, Theater-, Film- und Fernsehschauspieler